David E. Bennett (1923 - ), é um botânico americano especializado em plantas da família Orchidaceae.

Trabalhou por muitos anos como investigador associado da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima.

Principal publicação
 Icones Orchidacearum Peruviarum. 1993. Ed. A. Pastorelli de Bennett

Referências
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4

Ligações externas 

Botânicos dos Estados Unidos